Повіт Хаґа
 Хаґа (Тотіґі)